Hüsken ist der Familienname folgender Personen:

 André Hüsken (* 1959), deutscher Unternehmer (Militariahändler), Phaleristiker und Sachbuchautor
 Benedikt Hüsken (* 19??), deutscher Sportler, siehe SHC Rockets Essen 1985
 Ute Hüsken (* 1965), deutsche Indologin
 Wolfgang Hüsken (* 1948), deutscher CDU-Politiker

Mit „Hüsken“ kann mundartlich ein Häuschen – also ein kleines Haus – gemeint sein, vgl. beispielsweise Erwähnung im Artikel Hermann Hagedorn (Heimatdichter): das „olle Hüsken“.

Siehe auch:
 Hüsgen